Mühlau ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Mühlau (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen 
 Mühlau (Ascha), Ortsteil von Ascha (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Mühlau (Fischbachau), Ortsteil von Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Mühlau (Kiefersfelden), Ortsteil von Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mühlau (Mannheim), Gebiet im Stadtteil Jungbusch in Mannheim, Baden-Württemberg
 Mühlau (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Mühlau (Roding), Ortsteil von Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Mühlau (Schleching), Ortsteil von Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mühlau (Stubenberg), Ortsteil von Stubenberg (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mühlau (Winzer), Ortsteil von Winzer (Niederbayern), Landkreis Deggendorf, Bayern

in Österreich:
 Mühlau (Gemeinde Bad Goisern), Ortsteil von Bad Goisern, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Mühlau (Gemeinde Admont), Ortsteil von Admont, Bezirk Liezen, Steiermark
 Mühlau (Gemeinde Oetz), Ort bei Oetz, Tirol
 Mühlau (Innsbruck), Stadtteil, Ortschaft und Katastralgemeinde von Innsbruck, Tirol

in der Schweiz:
 Mühlau AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz

Mühlau ist Familienname folgender Personen:
 Helene von Mühlau (1874–1923), deutsche Schriftstellerin
 Martin Mühlau (1883–1969), deutscher Volkssänger und Musiker